Als Türkeikunde wird umgangssprachlich jeweils ein Teilbereich folgender wissenschaftlicher Disziplinen bezeichnet:
 Turkologie, die Wissenschaft von den Turkvölkern, von denen die Türken nur eines sind.
 Osmanistik, die Wissenschaft vom Osmanischen Reich, in dem die Türken nur eines von vielen Völkern darstellten.